Ardon (Jura) — comuna francesa no departamento de Jura, na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado

 Ardon (Rússia)

 Ardón — município da Espanha na província de León, comunidade autónoma de Castela e Leão

Desambiguações de topônimos